Temesváry János (1857–1936) történetíró, bölcseleti doktor, erdélyi egyházmegyei áldozópap és főgimnáziumi tanár, gimnáziumi igazgató, múzeumigazgató 
 Temesváry János (1880–1947) szobrász, festő
 Temesváry János (1891–1964) hegedűművész